Воево́да подо́льский — должностное лицо Речи Посполитой. Подольское воеводство имело трёх сенаторов которыми были: воевода подольский, каштелян и епископ каменецкие.

Литература 
 Urzędnicy podolscy XIV—XVIII wieku / red. Gąsiorowski A. — Kórnik, 1998. 

!